Theuderich ist der Name folgender Personen:

 Theuderich I., fränkischer König 511–533
 Theuderich II., fränkischer König 596–613
 Theuderich III., fränkischer König 673–691
 Theuderich IV., fränkischer König 721–737

Siehe auch:
 Theoderich